Geografia:
Palera, nucli disseminat del municipi de Beuda (Garrotxa)
 ''Botànica:
Palera, nom alternatiu de figuera de moro.